Foul Play – film muto del 1911 diretto da Oscar Apfel
Foul Play – film muto del 1915 diretto da Cecil Birch
Foul Play – film muto del 1920 diretto da Edwin J. Collins
Gioco sleale (Foul Play) – film statunitense del 1978 diretto da Colin Higgins
Doppio gioco a San Francisco (Foul Play) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1981